Le coup de la bombe est un principe de combinaison du jeu de dames qui apparaît dès lors qu'une pièce, stoppée durant la rafle qu'elle exécute, la reprend.

Principe du coup de la bombe 

La prolongation de la rafle est rendue possible par la règle dite de la prise majoritaire. L'adversaire ne peut pas capturer la pièce stoppée, étant contraint de prendre au moins deux pièces.

Le coup de la bombe se rencontre souvent en partie classique, le pion rafleur étant alors le pion 32, ou réciproquement 19 pour les Noirs. Voir animation.

La dénomination de ce coup est due au champion de France Eugène Leclercq en 1896, « bombe » en raison de l'effet que le pion infiltré a sur les rangs ennemis.

Le mécanisme du coup de la bombe est exploité dans le coup Chiland et, pour le compte de l'adversaire, dans le coup Artuphel et parfois le coup de l'éponge. On parle alors d'un coup de la bombe inversé.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

bombe